Чунан ( Чунан конвон, буквально «Центральный парк») — городской парк в Пусане, Республика Корея. Парк Тэчхон и парк Тэсин были открыты в 1970 году и 1968 году, два парка соединялись в парк Чунан в декабре 1986 году.

Учреждения парка Чунан 
В территории бывшего парка Тэчхон:
 Монумент памяти павших героев
 Монумент памяти павших деятелей за демократию в Революции 18 апреля
 Пусанский зал независимости
 Мемориал движений за демократию (Парк Демократии)
 Холм скульптура
 Муниципальная библиотека Чунан города-метрополии Пусан
 Памятник Чан Гонтхэку
 Памятник Чхве Чхонтхэку
 Монумент победы в Бою в Корейском проливе

В территории бывшего парка Тэсин:
 Водохранилище Кудок-1
 Водохранилище Кудок-2
 Сигнальные башни Кубон
 Буддийский монастырь Нэвонджонса
 Муниципальная библиотека Кудок города-метрополии Пусан
 Источник Куи
 Источник Чансу
 Источник Минари
 Источник Йонгун
 Источник Ссансу
 Деревня цветов

Сады и парки Пусана